Keteman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Kateman, vattendrag, 
 Pulau Kateman, ö, 

Robotskapade Indonesienförgreningar